

Anni
66 – anno del I secolo d.C.
66 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
66 – numero naturale